Суперкубок Європи 1988 — 13-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1987—1988 голладнське ПСВ та переможець Кубка володарів кубків 1987—1988 бельгійський «Мехелен». Вперше в історії титул володаря Суперкубка Європи здобув «Мехелен».

Команди

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1987—1988
 Кубок володарів кубків 1987—1988

Посилання 
 Суперкубок Європи 1988  
 Суперкубок Європи 1988 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1989 у футболі
1988